Jávoros, település Romániában, Máramaros megyében
 Jávoros, hegység Szlovákiában, a Selmeci-körhegységben